Памятник Григорию Потёмкину:
 Памятник Григорию Потёмкину (Бендеры)
 Памятник Григорию Потёмкину (Одесса)
 Памятник Григорию Потёмкину (Херсон)